Parts (Kyburz), een compositie van de Zwitser Hanspeter Kyburz
Parts (Brainbox), een muziekalbum uit 1972 van de Nederlandse band Brainbox
Juhan Parts, een Estisch politicus